Los apellidos Samper Pizano puede referirse a las personas:

 Ernesto Samper Pizano: Presidente colombiano (1994 - 1998)
 Daniel Samper Pizano: Cuentista, periodista y novelista colombiano. Hermano del expresidente Ernesto (mismo apellidos).